Valsalabroso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valsalabroso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valsalabroso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar